Picoa — рід аскомікотових грибів порядку Пецицеві (Pezizales).

Види 
 Picoa juniperi
 Picoa pachyascus
 Picoa lefebvrei
 Picoa melospora

Примітки 

Пецицальні
Роди грибів